Пиленко — фамилия.
 Пиленко, Александр Александрович (1873—1956) — известный российский правовед, доктор международного права, специалист в области патентного и авторского права.
 Пиленко, Георгий Васильевич (1817—1884) — генерал-лейтенант артиллерии, комендант Динабургской крепости.
 Пиленко, Дмитрий Васильевич (1830—1895) — генерал-лейтенант, основатель Джемете.
 Пиленко, Елизавета Юрьевна (в монашестве Мария; 1891—1945) — русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель, монахиня, участница французского Сопротивления.
 Пиленко, Юрий Дмитриевич (1857—1906) — русский юрист и виноградарь.

Примечания